Поуп има више значења:
 Округ Поуп (Арканзас)
 Округ Поуп (Илиноис)
 Округ Поуп (Минесота)
 Поуп (Мисисипи)